Chassignet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Chassignet (1571–1635), französischer Schriftsteller des Barock

Siehe auch:
 Petit Hôtel Chassignet in Besançon, Hôtel particulier aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert